Doxey kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Doxey, Mexiko, Hidalgo, Tlaxcoapan,

Storbritannien 

 Doxey, England, Staffordshire, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar